Янка́н — топоним тунгусо-манчжурского происхождения.

 Янкан — горный хребет на севере Забайкальского края.
 Янкан — река в Амурской области (Янкан → Крестовка → Малый Ольдой → Ольдой → Амур).
 Янкан — село в Тындинском районе Амурской области.